Bonnie Dundee es el título de un poema y una canción escrita por Walter Scott en 1825 en honor a John Graham, I vizconde de Dundee que fue creado en noviembre de 1688, luego en 1689 encabezó un levantamiento jacobita en la que murió, convirtiéndose en un héroe jacobita. (en inglés)

Bonny Dundee: melodías y canciones  
Una versión más simple de la canción aparece en el manuscrito Skene alrededor de 1630 bajo el título ADEW, Dundee. El título Bonny Dundee para la melodía aparece en un apéndice de John Playford 1,688 edición 's del amo de baile, una publicación en Inglés. La melodía se ha utilizado para la siguiente canción popular (en inglés): 

O whaur gat ye that hauver-meal bannock?
Silly blind body, O dinna ye see?
I gat it frae a brisk sodger laddie,
Atween Saint Johnstone and Bonnie Dundee.

O, gin I saw the laddie that gae me't!
Aft has he doudl'd me on o' his knee.
But now he's awa', and I dinner ken whaur he's,
O gin he was back to his minnie and me!

Esta canción fue parodiada en publicaciones inglesas de principios del siglo XVIII con una redacción más grueso, bajo el título La liberación de Jockey, o el Escape Valiant de Dundee, para ser cantado "to an Excellent Tune, llamado Bonny Dundee." Una colección 1719 titulado la parodia de Escape de Jockey de Dundee; y la hija que tuvo MOWD, y su coro ofreció variaciones sobre "Vamos abrir las puertas, y me dejó ir libre, y me mostraré el camino a Bonny Dundee".

El poema de Walter Scott 
La novela de Walter Scott Antigua Mortalidad, publicado en 1816, da un retrato simpático de Claverhouse. La historia menciona uno de los soldados de Claverhouse "tarareando el aire escocés animada, 'Entre Saint Johnstone y Bonny Dundee, voy a Gar sois fain seguirme'." En esto, "Santo Johnstone" se refiere a Perth, y "Bonny", fue la descripción común de la ciudad de Dundee antes de que Scott transfiere la descripción de Claverhouse.

El poema fue publicado por primera vez en una miscelánea, La caja de Navidad (1828-9), y luego se incluyó como una canción en el juego no ejecutada de Scott La Maldición de Devorgoil (1830). Adaptaciones posteriores para cantar sólo incluyen estrofas 1, 2, 8 y 10, con el estribillo. Después de la muerte de Scott, se hicieron muchos cambios en el texto en diferentes reediciones.

Poema original de Scott 
Esta es la versión del poema de Scott, Bonnie Dundee, en inglés.

To the Lords of Convention 'twas Clavers who spoke.
'Ere the King's crown shall fall there are crowns to be broke;
So let each Cavalier who loves honour and me,
Come follow the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free, 
And it's room for the bonnets of Bonny Dundee!

Dundee he is mounted, he rides up the street,
The bells are rung backward, the drums they are beat;
But the Provost, douce man, said, "Just e'en let him be,
The Gude Town is weel quit of that Deil of Dundee."
Come fill up my cup, etc.

As he rode down the sanctified bends of the Bow,
Ilk carline was flyting and shaking her pow;
But the young plants of grace they looked couthie and slee,
Thinking luck to thy bonnet, thou Bonny Dundee!
Come fill up my cup, etc.

With sour-featured Whigs the Grass-market was crammed,
As if half the West had set tryst to be hanged;
There was spite in each look, there was fear in each e'e,
As they watched for the bonnets of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, etc. 

These cowls of Kilmarnock had spits and had spears,
And lang-hafted gullies to kill cavaliers;
But they shrunk to close-heads and the causeway was free,
At the toss of the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, etc.

He spurred to the foot of the proud Castle rock,
And with the gay Gordon he gallantly spoke;
"Let Mons Meg and her marrows speak twa words or three,
For the love of the bonnet of Bonny Dundee."
Come fill up my cup, etc. 

The Gordon demands of him which way he goes?
"Where'er shall direct me the shade of Montrose!
Your Grace in short space shall hear tidings of me,
Or that low lies the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, etc.

"There are hills beyond Pentland and lands beyond Forth,
If there's lords in the Lowlands, there's chiefs in the North;
There are wild Duniewassals three thousand times three,
Will cry hoigh! for the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, etc. 

"There's brass on the target of barkened bull-hide;
There's steel in the scabbard that dangles beside;
The brass shall be burnished, the steel shall flash free,
At the toss of the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, etc.

"Away to the hills, to the caves, to the rocks
Ere I own an usurper, I'll couch with the fox;
And tremble, false Whigs, in the midst of your glee,
You have not seen the last of my bonnet and me!"
Come fill up my cup, etc.

He waved his proud hand, the trumpets were blown,
The kettle-drums clashed and the horsemen rode on,
Till on Ravelston's cliffs and on Clermiston's lee
Died away the wild war-notes of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle the horses, and call up the men,
Come open your gates, and let me gae free,
For it's up with the bonnets of Bonny Dundee!

La Canción 
Hay varias versiones de la canción y una común se da aquí.

1. Tae the lairds o' convention 'twas Claverhouse spoke
Ere the King's crown go down, there are crowns tae be broke;
Now let each cavalier wha loves honour and me
Come follow the bonnets o' bonnie Dundee.

Chorus:
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle my horses and call out my men.
And it's ope' the west port and let us gae free,
And we'll follow the bonnets o' bonnie Dundee!

2. Dundee he is mounted, he rides doon the street,
The bells they ring backwards, the drums they are beat,
But the Provost, (douce man!), says; Just e'en let him be
For the toon is weel rid of that de'il Dundee.

Chorus: 

3. There are hills beyond Pentland and lands beyond Forth,
Be there lairds i' the south, there are chiefs i' the north!
And brave duine-uasals*, three thousand times three 	*("noble men", pron. doony wassals - Gaelic with English s plural)
Will cry "Hai!" for the bonnets o' bonnie Dundee.

Chorus:

4. We'll awa' tae the hills, tae the lea, tae the rocks
E'er I own a usurper, I'll couch wi' the fox!
So tremble, false Whigs, in the midst o' your glee,
For ye've naw seen the last o' my bonnets and me!

Chorus:

Guerra civil estadounidense 
Durante la guerra civil estadounidense las canciones inglesas, irlandesas y escocesas, solían cantarse o modificarse. Los confederados hicieron esto muy a menudo. La canción Andar en Raid se lleva a cabo durante el 1862 Campaña Antietam. JEB Stuart 'caballería confederada partió en un movimiento de cribado en el flanco de Robert E. Lee' s ejército con el fin de dar a Lee tiempo para preparar su ejército para cumplir con la Unión Ejército después del Norte en general George B. McClellan había obtenido información de la ubicación y planes de Lee. La campaña culminará en la batalla de Antietam, o Sharpsburg como los confederados llamaron. Este sería el día más sangriento de la historia de Estados Unidos y mientras la batalla no fue decisiva, Lee se vio obligado a abandonar toda esperanza de continuar la campaña.

 Riding a Raid

'Tis old Stonewall the Rebel that leans on his sword,
And while we are mounting prays low to the Lord:
"Now each cavalier that loves honor and right,
Let him follow the feather of Stuart tonight."

Chorus:
Come tighten your girth and slacken your rein;
Come buckle your blanket and holster again;
Try the click of your trigger and balance your blade,
For he must ride sure that goes riding a raid.

Now gallop, now gallop to swim or to ford!
Old Stonewall, still watching, prays low to the Lord:
"Goodbye, dear old Rebel! The river's not wide,
And Maryland's lights in her window to guide."

Chorus:

There's a man in the White House with blood on his mouth!
If there's knaves in the North, there are braves in the South.
We are three thousand horses, and not one afraid;
We are three thousand sabres and not a dull blade.

Chorus:

Then gallop, then gallop by ravines and rocks!
Who would bar us the way take his toll in hard knocks;
For with these points of steel, on the line of the Penn
We have made some fine strokes -- and we'll make 'em again

Chorus:

Referencias 

Historia de Escocia
Música de Escocia